Geloofsbelijdenis
 Bekentenis
 Schuldbelijdenis oftewel "confessie (=het bekennen, toegeven) van zonden" in godsdienstige zin